Kotowice ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Kotowice (Nowogród Bobrzański), Ortsteil der Stadt-und-Land-Gemeinde Nowogród Bobrzański in der Woiwodschaft Lebus (Kottwitz, Kreis Freystadt/Schlesien, vorher Kottwitz, Kreis Sagan)
 Kotowice (Zgierz), Ortsteil der Landgemeinde Zgierz (bei Zgierz) in der Woiwodschaft Łódź
 Kotowice (Brwinów), Ortsteil der Stadt-und-Land-Gemeinde Brwinów in der Woiwodschaft Masowien
 Kotowice (Oborniki Śląskie), Ortsteil der Stadt-und-Land-Gemeinde Oborniki Śląskie in der Woiwodschaft Niederschlesien (Kottwitz, Kreis Trebnitz/Schlesien)
 Kotowice (Pęcław), Ortsteil der Landgemeinde Pęcław in der Woiwodschaft Niederschlesien (Kottwitz, Kreis Glogau, 1937–1945 Fähreichen)
 Kotowice (Siechnice), Ortsteil der Stadt-und-Land-Gemeinde Siechnice in der Woiwodschaft Niederschlesien (Kottwitz, Kreis Breslau)
 Kotowice (Żarki), Ortsteil der Stadt-und-Land-Gemeinde Żarki in der Woiwodschaft Schlesien